Салина () — один из Липарских островов, находится в центре архипелага.

Площадь острова — 26,8 км², что уступает лишь Липари. На данной территории располагаются три коммуны (Санта-Марина-Салина, Мальфа, Лени) с населением 2299 человек (2005).

Геологически остров имеет вулканическое происхождение и сложен из двух спящих вулканов Фосса-делле-Фельчи (968 м) и Монте-дей-Порри (860 м). В древности остров из-за его формы назывался Дидима (, ) — «Близнецы» («Двойной»). Фосса-делле-Фельчи также является наивысшей точкой всех Липарских островов. Последнее извержение на Салине было около 13 тыс. лет назад.

В культуре 
Действие романа  «» частично разворачивается на Салине.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Остров Салина. Информация для туристов

Липарские острова